Барро:

Топоним 
 Барро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Барро — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Резенде.
 Барро — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Барро — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Барро — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.

Фамилия 
 Барро, Анри (1900—1997) — французский композитор.
 Барро, Александрина-Роза (1771—1843) — женщина-гренадер, французская военная героиня.
 Барро, Гастон (1883—1958) — французский футболист и тренер.
 Барро, Жак (1937—2014) — французский политик.
 Барро, Жан-Луи (1910—1994) — французский актёр и режиссёр.
 Барро, Мари-Кристин (род. 1944) — французская актриса, племянница Ж.-Л.Барро
 Барро, Михаил Владиславович — русский историк и биограф XIX века.
 Барро, Одилон (1791—1873) — французский государственный и политический деятель.
 Барро, Пьер-Констан (; 1801—1874) — французский археолог и педагог.
 Барро, Роберт (род. 1944) — американский экономист.
 Барро, Франсуа (1899—1934) — швейцарский художник, представитель направления «новая вещественность».

Составные фамилии 
 Барро, Жак Валле де (1599—1673) — французский поэт.

См. также 
 Баро

Примечания